1896/97 was het negende seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Aston Villa werd voor de tweede keer op rij landskampioen.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1896/97